Miejscowości w Polsce:
 Świniokierz Dworski
 Świniokierz Włościański